Onderdistrict in Indonesië
 Tegalwaru (Karawang), een onderdistrict van het regentschap Karawang in de provincie West-Java
 Tegalwaru (Purwakarta), een onderdistrict van het regentschap Purwakarta in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Tegalwaru (Mayang), een plaats in het regentschap Jember in de provincie Oost-Java
 Tegalwaru (Cilamaya Wetan), een plaats in het regentschap Karawang in de provincie West-Java
 Tegalwaru (Tegal Waru), een plaats in het regentschap Purwakarta in de provincie West-Java